Pogonia, rod orhideja iz tribusa Pogonieae, dio potporodice Vanilloideae. Sastoji se od 5 vrsta iz istočne Azije (4) i Sjeverne Amerike (jedna vrsta)

Vrste 
 Pogonia japonica Rchb.fil.
 Pogonia minor (Makino) Makino
 Pogonia ophioglossoides (L.) Juss.
 Pogonia subalpina T.Yukawa & Y.Yamashita
 Pogonia yunnanensis Finet

Izvori 

Vanilloideae